Умбе́рто Боччо́ни (; 19 октября 1882, Реджо-ди-Калабрия — 17 августа 1916, Верона) — итальянский ,  и теоретик футуризма.

Биография 
Отец — Раффаэле Боччони, мать — Чечилия Форлани.

В 1897 году Боччони посещал технический лицей, после получения диплома сотрудничал с местными газетами.
В 1901 году переехал в Рим, обучался живописи в Scuola Libera del Nudo (вольная школа обнажённой натуры) при Академии изящных искусств в Риме. Одновременно вместе с Джино Северини изучал технику пуантилизма у Джакомо Балла (1898—1902). В 1901-1902 годах Балла знакомит Северини и Боччони со своей, развитой из дивизионизма техникой живописи и составляет с ними два манифеста футуризма (в 1910 году). Посетил Париж (1902), Берлин и Петербург (1903—1904). В 1906 году изучал импрессионизм и постимпрессионизм в Париже. В конце 1906 — начале 1907 года посещал курсы рисования в Академии изящных искусств (Венеция).
В 1907 году поселился в Милане, в квартале художников Корветто, где познакомился с представителями футуризма. Особое влияние на Боччони оказал Филиппо Маринетти — основоположник и теоретик футуризма в европейской литературе, автора «Манифеста футуризма» (1909). Боччони адаптировал идеи Филиппо Маринетти к визуальному искусству, выпустив в 1910 году «Технический манифест футуристической живописи».

Боччони много путешествовал и имел возможность посетить множество музеев, почти вступая в симбиоз с некоторыми художниками, которых он наблюдал, особенно из других периодов, таких как Микеланджело, но также и с Франческо Филиппини, который вдохновит его на исследования ломбардской эпохи. пейзаж и работа в деревне, согласно понятиям филиппинизма.
Боччони стал одним из главных теоретиков движения. Он также решил заняться скульптурой в 1912 году после посещения парижских студий Жоржа Брака, Александра Архипенко, Константина Брынкуши,  Раймона Дюшан-Вийона и, вероятно, Медардо Россо. В том же году он вместе с другими футуристами выставил свои работы в галерее Бернхайма-младшего, в 1913 году была организована выставка скульптур. Работы, созданные под влиянием увиденного в Париже, в свою очередь оказали влияние на творчество скульпторов-кубистов, особенно Раймона Дюшан-Вийона.

После начала Первой мировой войны Боччони был призван в армию, в артиллерийский полк близ Вероны. 16 августа 1916 года он случайно упал с лошади во время тренировочных упражнений кавалерии и, получив смертельную травму, умер на следующий день.

Скульптура Умберто Боччони «Уникальные формы непрерывности в пространстве» (1913) изображена на итальянской монете номиналом в 20 центов.

Манифесты футуризма 
Боччони был одним из авторов «Технического манифеста футуристической живописи» (, 1910), автор «Технического манифеста футуристической скульптуры» (, 1912).

Мнение А.В. Луначарского 
В статье Анатолия Луначарского "Сверхскульптор и сверхпоэт" дается довольно резкая характеристика скульптурных работ Боччони:

Никогда не видел я фигур менее похожих на наши восприятия. А ведь Боччони мнит себя ультрареалистом. Никогда не видел я статуй более неподвижных, словно погрязших в какой-то расплывающейся, как тесто, материи. А ведь это ультрадинамическая скульптура! 
   Пусть не говорят, что это пока попытки. Может быть, скульптура и станет когда-нибудь динамичной в большей мере, чем у Родена или Медардо Россо, избегнув вместе с тем тех недостатков, какие, несомненно, налицо в произведениях первого и особенно второго, но в этом постепенном завоевании динамики статичнейшим из искусств приемы и результаты Боччони могут быть полезны разве как указание, чего не следует делать.

Произведения 
Главные произведения Боччони: живопись — «Город встаёт» (1910, Национальная галерея современного искусства, Рим), серия картин «Состояние души»; скульптура — «Развитие бутылки в пространстве» (бронза, 1912, Музей современного искусства, Нью-Йорк), «Уникальные формы непрерывности в пространстве» (бронза, 1913, Музей современного искусства, Нью-Йорк).

Скульптура 
 «Уникальные формы непрерывности в пространстве» (Forme uniche della continuità nello spazio, 1913, Музей современного искусства, Нью-Йорк)
 «Развитие бутылки в пространстве» (Sviluppo di una bottiglia nello spazio, 1912, Галерея современного искусства, Милан).
 l’Antigrazioso o La Madre (1913)
 «Динамизм скаковой лошади» (Dinamismo di un cavallo in corsa, 1914—1915, Музей П. Гуггенхейм, Венеция)
 «Силовые линии бутылки» (Linee di forza di una bottiglia, 1912)

Живопись 

 Chiostro (1904) — Монастырь
 Automobile rossa (1904—1905) — Красный автомобиль
 Testa luce ambiente
 La signora Virginia (1905)
 Ritratto del dottor Gopcevich (1906) — Портрет доктора Гопчевича
 Ritratto del Dottor Tian (1907) — Портрет доктора Тиана
 La madre con l’uncinetto (1907) — Мать с вязальным крючком
 Ritratto dell’avvocato C. M. (1907) — Портрет адвоката Ч. М.
 Veneriamo la madre (trittico) (1907—1908)
 Autoritratto (1908) — Автопортрет
 Casolare (1908) — Сельский дом
 La signora Massimino (1908) — Синьора Массимино
 Filari di alberi (1908)
 Ritratto di Innocenzo Massimino (1908)
 Il sogno (1908—1909) — Сон
 Tre donne (1909—1910) — Три женщины
 Officine a Porta Romana (1910)
 Rissa in galleria (1910)
 Il lutto (1910) — Траур
 La città che sale (1910) — Город встаёт
 La risata (1911) — Хохот
 Idolo Moderno (1911)
 Studio di donna fra le case (1911)
 La strada entra nella casa (1911)
 Visioni simultanee (1911) — Симультанное зрение
 Stati d’animo serie I. Gli addii (1911)
 Stati d’animo serie I. Quelli che restano (1911)
 Stati d’animo serie I. Quelli che vanno (1911)
 Stati d’animo. Quelli che vanno (Studio) (1911)
 Stati d’animo serie II. Gli addii (1911)
 Stati d’animo serie II. Quelli che restano (1911)
 Stati d’animo serie II. Quelli che vanno (1911)
 Materia (1912, con riprese 1913)
 Costruzione orizzontale (1912)
 Antigrazioso (1912)
 Dimensioni astratte (ritratto della madre) (1912)
 Elasticità (1912)
 Donna al caffè (Compenetrazione di luci e piani) (1912)
 Dinamismo di un ciclista (1913) — Динамизм велосипедиста
 Dinamismo di un footballer (1913)
 Corpo umano (dinamismo) (1913)
 Dinamismo di un corpo umano (1913)
 Costruzione spiralica (1913)
 Dinamismo plastico+cavallo+caseggiato (1913)
 Cavallo+cavaliere+caseggiato (1913—1914)
 Natura morta. Cocomero (1913—1914)
 Composizione di una testa di uomo (dinamismo di una testa di uomo) (1914)
 Il bevitore (1914)
 Sotto la pergola a Napoli (1914)
 Dinamismo di una testa di donna (scomposizione — composizione dinamica di una testa — scomposizione di una testa di donna) (1914 circa)
 Carica di lancieri (1915)
 Natura morta di terraglie, posate e frutti (natura morta con brocca e scodelle) (1915—1916)
 Testa di donna (ritratto della signora Busoni; studio n.2) (1916)
 Paesaggio (1916)
 Ritratto del maestro Ferruccio Busoni (1916)

Примечания

Ссылки 

 Статья в энциклопедии «Кругосвет»

Источники 
 Boccioni, Umberto. // Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite (2007).
 «Боччони Умберто». // БСЭ. — 3-е издание.
 Рыков А. В. Этюды о картинах. «Пьющий» Умберто Боччони // Журнал «Собрание. Искусство и культура» № 4 (49), сентябрь 2018. — С. 82—91.
 Изобразительное искусство RIN.ru. Боччони Умберто
 Лекция Ирины Кулик «Умберто Боччони — Лучо Фонтана»

Погибшие в результате падения с лошади
Похороненные на Веронском монументальном кладбище
Художники-футуристы